Kryptonlampe steht für:

 eine mit Krypton als Schutzgas gefüllte Glühlampe, siehe Glühlampe #Schutzgas
 eine mit Krypton gefüllte Gasentladungsröhre
 die als Längennormal genutzte Krypton-86-Lampe